Alain Dierckx (1949-), poète et écrivain belge
 Pierre Jacques Dierckx (1855-1947), peintre
 Pieter Franciscus Dierckx (1871-1950), peintre belge